Federico Pereyra - calciatore argentino
 Federico Pereyra - pallavolista argentino